Сэ́нди Ро́бертсон (): Робертсон, Сэнди (футболист, 1860) — шотландский футболист.
 Робертсон, Сэнди (футболист, 1878) — шотландский футболист.
 Робертсон, Сэнди (футболист, 1971) — шотландский футболист.